Никлас Штарк () — немецкий футболист, опорный полузащитник и центральный защитник футбольного клуба «Вердер». В 2014 году стал чемпионом Европы среди юношей до 19 лет.

Биография 
Никлас Штарк родился 14 апреля 1995 года в городе Нойштадт-ан-дер-Айш.

Клубная карьера 
Штарк является воспитанником футбольной академии «Нюрнберга». В сезонах 2010/2011 и 2011/2012 он играл за команду игроков до 17 лет. В сезоне 2012/2013 Штарк выступал за команду игроков до 19 лет, в конце сезона тренер Михаэль Визингер перевёл его в основной состав «Нюрнберга». 27 апреля 2013 года 18-летний Штарк дебютировал в Бундеслиге, заменив в перерыве матча с «Хоффенхаймом» травмированного Маркуса Фойльнера. В той встрече Штарк заработал пенальти, что не спасло его команду от поражения со счётом 1:2. До конца сезона он принял участие ещё в двух матчах своей команды.

Сезон 2013/2014 Штарк проводил в качестве полноценного игрока основного состава «Нюрнберга». Тренер использовал его на позициях опорного полузащитника и центрального защитника. В середине сезона Штарк получил серьёзную травму, из-за которой пропустил два месяца. В общей сложности он провёл в том сезоне Бундеслиги 21 матч. «Нюрнберг» занял предпоследнее 17-е место и оказался во Второй Бундеслиге.

24 августа 2015 года Штарк перешёл в берлинскую «Герту», с которой подписал четырёхлетний контракт. Сумма трансфера составила 3 млн евро. В первом сезоне Никлас Штарк отыграл за «Герту» 21 матч и забил 2 гола.

Выступления за сборную 
Штарк выступал за различные молодёжные сборные Германии, начиная с возрастной категории до 17 лет. В 2014 году он был капитаном юношеской сборной Германии, победившей на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет. На турнире, проходившем в Венгрии, Штарк сыграл пять матчей и отметился одним забитым голом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Никласа Штарка 
 Профиль Никласа Штарка на сайте weltfussball.de 
 Профиль Никласа Штарка на сайте kicker.de 
 Профиль Никласа Штарка на сайте fussballdaten.de 
 Профиль Никласа Штарка на сайте dfb.de 
 Профиль Никласа Штарка на сайте herthabsc.de 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Награждённые медалью Фрица Вальтера